Дьо — французская фамилия. Известные носители:
 Дьо, Антуан (1989) — французский баскетболист.
 Дьо, Серж (1960) — французский дзюдоист.